Liquid (lat. liquidus ‚flüssig‘, ‚fließend‘) steht für:
 ein Fließlaut, siehe Liquida
 ein Aggregatzustand, siehe Aggregatzustand #Flüssig
 Liquid (Album), Album der niederländischen Space-Rock-Band 35007
 Verbrauchsstoff der elektrischen Zigarette, siehe Elektrische Zigarette#Verbrauchsstoff (Liquid)
 in Ethanol gelöstes LSD
 Liquid Funk, ein Musikgenre

Siehe auch:
 Liquidität
 LiquidFeedback, eine freie Software zur politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
 Team Liquid, E-Sport-Clan und Nachrichtenportal